Lee Davis Willoughby ist der Name folgender Personen:

* Lee Davis Willoughby, ein Pseudonym von Michael Avallone (1924–1999), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Lee Davis Willoughby, ein Pseudonym von Walter Wager (1924–2004), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lee Davis Willoughby, ein Pseudonym von Richard Laymon (1947–2001), US-amerikanischer Schriftsteller